BNH – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Hartford / Springfield Barnes (Connecticut) (Stati Uniti)